Ричард Стенли може се односити на:

 Ричард Стенли (политичар) (1920—1963), британског политичара,
 Ричард Стенли (математичар) (1944), америчког математичара,
 Ричард Стенли (редитељ) (1966), јужноафричког редитеља и сценаристу.